La Coppa d'Ungheria (in ungherese Magyar Kupa) è la seconda manifestazione per importanza del campionato ungherese di calcio. Viene organizzata dalla Federazione calcistica ungherese (Magyar Labdarúgó Szövetség), ed è riservata a tutte le squadre professionistiche ungheresi, più alcune dilettantistiche che si qualificano tramite coppe regionali.

La prima edizione della Coppa si svolse nel 1909, 8 anni dopo la nascita della Nemzeti Bajnokság I, il campionato nazionale. La squadra più titolata è il Ferencvárosi.

Il vincitore della manifestazione si qualifica per l'Europa League.

Albo d'oro

Vittorie per squadra

Note

Voci correlate 
 Campionato ungherese di calcio
 Magyar Szuper Kupa
 Labdarúgó Magyar Ligakupa

Collegamenti esterni